linia prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii
 linia prosta w prawie rodzinnym
 Linia prosta – powieść rosyjskiego pisarza Władimira Makanina